Cynthia Saberhagen est un personnage du manga Vampire Chronicles créé par Kyo Shirodaira et Yuri Kimura.

Biographie fictive 

Cynthia Saberhagen est l'une des plus de 500 disciples de Maria Saberhagen et également la fille de cette dernière vivant au temps du Royaume de la Nuit. Contrairement à Stella, Cynthia fut élevée au sein des disciples de Saberhagen. Dès son plus jeune âge, Cynthia apprit à se servir de l'énergie spirituelle que lui enseigna sa mère. Lorsque Saberhagen créa le cygne noir, Cynthia fut la première hôte de ce sortilège, bien qu'elle ignora qu'en réalité le sortilège abritait l'âme de Stella emprisonnée à l'intérieur. Cynthia fut informée par sa mère que Bridget viendrait la voir pour connaître le sortilège du cygne noir, afin de tester ses propres pouvoirs, Cynthia reçut l'ordre par sa mère de défier Bridget à leur rendez-vous dès son arrivée sur les lieux. Lorsque Bridget arriva sur place, grâce à l'énergie spirituelle, Cynthia fit apparaître une lance afin de la lancer vers Bridget qui évita sans aucune difficulté cette attaque avant de lui décocher plusieurs flèches magiques, à l'aide de l'énergie spirituelle, Cynthia fit apparaître les marques du cygne noir sur ses deux bras pour pouvoir repousser ces flèches magiques. Lorsque Saberhagen arriva sur place, Cynthia fut présentée par celle-ci à Bridget comme étant la première incarnation du cygne noir censé éliminer Akabara et la lune corrosive. Afin d'aider Bridget à tuer Strauss, Cynthia rejoignit celle-ci dans cette quête, lorsque Bridget lui demanda si elle était prête à se sacrifier pour cette mission, Cynthia lui révéla qu'elle avait accepté son destin afin de pouvoir accomplir la volonté de sa mère. Un an plus tard, Cynthia défia Rose-Red Strauss, bien que celui-ci crut qu'il avait affaire à une simple jeune fille qui aurait perdu sa raison, Cynthia lui expliqua qu'elle était investie d'un parasite spirituel appelé le cygne noir auquel sa puissance était insufflée. Elle révéla également qu'elle se devait de l'éliminer lui et Adelheid afin que le sortilège ne puisse pas la dévorer et que si elle échouait devant lui, non seulement les pouvoirs du cygne noir décupleront mais de plus le sortilège trouvera une autre jeune fille dans le futur pour que celle-ci puisse accomplir la tâche qui lui aura été confiée. Lorsque ces paroles furent prononcées, Cynthia affronta Strauss dans un duel qui tourna largement à l'avantage de celui-ci et qui se solda par l'échec de Cynthia qui perdit la vie.

Pouvoirs 
 Neutralisation de magie
 Maîtrise de l'énergie spirituelle

Personnage de Vampire Chronicles